Чемпионат России среди женских команд клубов Высшей лиги — соревнование, проводящееся c сезона 2008/2009 под эгидой Ассоциации мини-футбола России, определяющее сильнейшую женскую мини-футбольную команду страны. До осени 2008 года развитием мини-футбола среди женщин в России занималась Ассоциация женского мини-футбола России, как одно из структурных подразделений РФС (образована 19 мая 1992 года, президент — Анастасия Павловна Горбань).

Наибольшее число титулов на счету волгоградской «Рокады» (в разные годы также известной как «Контур-Юниор» и «Локомотив») — восемь. Действующий чемпион — «Норманочка» (Нижегородская область).

Участники Высшей лиги 
 Сезон 2022/2023
 Лагуна-УОР (Пензенская область)
 МосПолитех (Москва)
 Норманочка (Нижний Новгород)
 ОрелГУ-КПРФ (Орел)
 Кристалл (Санкт-Петербург)

Медалисты

Итого 
 «Контур-Юниор»/«Локомотив»/«Рокада» (Волгоград) (8): 1993/94, 1994/95, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03
 «Аврора» (Санкт-Петербург) (6): 2009/10,  2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 «Лагуна-УОР» (Пенза) (6): 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15
 «Чертаново» (Москва) (3): 2003/04, 2004/05, 2005/06
 «Норманочка» (Нижегородская область) (2): 2020/21, 2021/22
 «Снежана» (Люберцы) (2): 1995/96, 1996/97
 «Балтика» (Санкт-Петербург) (1): 1992/93
 «Виктория» (Нижегородская область) (1): 2006/07
 «Торпедо-МАМИ» (Москва) (1): 2016/17

Примечания

См. также 
 Кубок России по мини-футболу среди женщин
 Чемпионат России по мини-футболу

Ссылки
Страница соревнования на сайте Ассоциации мини-футбола России
 Санкт-Петербургская Ассоциация женского мини-футбола
 Статистика чемпионатов 
 История женского мини-футбола России
 Итоги сезонов на сайте АМФР 
 Рекорды сезонов

Чемпионаты России по мини-футболу среди женщин